Per Robert Andreas Holmqvist Pedersen, švedski hokejist, * 23. julij 1981, Stockholm, Švedska.

Holmqvist je večji del kariere igral v švedski ligi za klube Hammarby IF, Linköpings HC, Västra Frölunda HC in Djurgårdens IF. Skupno je v prvi švedski ligi odigral 368 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 46 golov in 129 podaj, ter 71 tekem končnice, na katerih je dosegel devet golov in dvajset podaj. Leta 2001 je bil kot 61. izbran na NHL naboru s strani kluba Tampa Bay Lightning, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral. V zaključku kariere je odigral tri sezone v nemški ligi za Kölner Haie in bil v sezoni 2012/13 izbran za najboljšega hokejista nemške lige.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2006, kjer je osvojil naslov svetovnega prvaka, sam je dosegel eno podajo na devetih tekmah.

Tudi njegov brat Michael Holmqvist je hokejist.

Pregled kariere

|-
| Hammarby IF
| Švedska ml. liga
| 99/00
|
| 39
| 9
| 14
| 23
| +3
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 00/01
|
| 23
| 2
| 8
| 10
| +25
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 01
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 00/01
|
| 14
| 3
| 5
| 8
| +1
| 24
|
| 15
| 5
| 3
| 8
| -7
| 8
|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 01/02
|
| 42
| 11
| 13
| 24
| +15
| 97
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 02/03
|
| 43
| 4
| 9
| 13
| -13
| 28
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 03/04
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pensacola Ice Pilots
| ECHL
| 03/04
|
| 63
| 4
| 33
| 37
| +8
| 16
|
| 5
| 0
| 4
| 4
| -4
| 0
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 04/05
|
| 42
| 3
| 9
| 12
| -15
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska ml. liga
| 05/06
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 05/06
|
| 46
| 6
| 16
| 22
| +8
| 64
|
| 13
| 1
| 3
| 4
| -2
| 24
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 06/07
|
| 49
| 7
| 21
| 28
| +5
| 54
|
| 12
| 4
| 5
| 9
| 0
| 35
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 07/08
|
| 49
| 3
| 23
| 26
| +2
| 40
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 08/09
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| -1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 08/09
|
| 35
| 5
| 11
| 16
| -9
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 09/10
|
| 51
| 3
| 21
| 24
| +22
| 84
|
| 16
| 3
| 3
| 6
| +3
| 12
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 10/11
|
| 48
| 12
| 17
| 29
| +1
| 10
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| +1
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 11/12
|
| 40
| 5
| 9
| 14
| -2
| 20
|
| 10
| 1
| 6
| 7
| +5
| 27
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 12/13
|
| 49
| 11
| 39
| 50
| -7
| 30
|
| 12
| 0
| 12
| 12
| +2
| 6
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 13/14
|
| 35
| 3
| 18
| 21
| 0
| 28
|
| 17
| 1
| 5
| 6
| -4
| 10
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 14/15
|
| 32
| 2
| 15
| 17
| -3
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 727
| bgcolor="#7FFF00" | 94
| bgcolor="#7FFF00" | 286
| bgcolor="#7FFF00" | 380
| bgcolor="#7FFF00" | +40
| bgcolor="#7FFF00" | 613
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 121
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | -9
| bgcolor="#7FFF00" | 130
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 2001
Izbrani na naboru lige NHL (Tampa Bay Lightning)
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti Linköpings HC
Hokejisti Hamilton Bulldogs
Hokejisti Pensacola Ice Pilots
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Kölner Haie